Hofors (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Hofors (plaats), de hoofdstad van deze gemeente.